Чёрная гва́рдия — вооружённые отряды анархистов времён Гражданской войны в России. Формировались в 1917—1918 годах. Отряды Чёрной гвардии формировались в разных частях страны. Так, например, отряды черногвардейцев действовали уже в 1917 году на Украине (в частности, Нестор Махно сформировал полк Чёрной гвардии в Гуляйполе), а в Москве в апреле 1918 года было уже 50 отрядов Чёрной гвардии, которые формировались с 5 марта Московской федерацией анархистских групп (МФАГ). Уже к концу апреля 1918 года, общее количество бойцов Чёрной гвардии в Москве, было приблизительно 15 000 человек.

Формирование и разгром Чёрной гвардии 

Сила Чёрной гвардии росла буквально на глазах, что отмечал, в частности, зам. председателя ВЧК Яков Петерс. Кроме того, к марту 1918 года анархисты контролировали в Москве 25 особняков, и часть из них располагалась вблизи стратегически важных пунктов города. Так как постепенно обострялись отношения между союзниками по революционному лагерю большевиками и анархистами, они готовились к будущим столкновениям. По данным ВЧК, выступление анархистов было намечено на 18 апреля, и поэтому было решено нанести упреждающий удар, разоружив отряды Чёрной гвардии.

В результате в ночь с 11 на 12 апреля ВЧК начала операцию по разоружению боевых отрядов анархистов, встречая в некоторых местах вооружённое сопротивление: так, например, на Малой Дмитровке (так называемый «дом Анархии» — штаб Чёрной гвардии) анархисты отстреливались из пушки, при помощи артиллерии большевики подавили сопротивление на Донской улице, вступили в перестрелку на Поварской улице. Последним оплотом Чёрной гвардии был особняк Цейтлина, он был взят к 12 часам дня, а в целом бои между силами ВЧК и анархистами прекратились к 14 часам дня.

В результате данной операции большевиков было убито 40 анархистов, некоторых расстреляли на месте, кроме того было убито от 10 до 12 чекистов и солдат.

Вспоминая об этих событиях, российский анархо-синдикалист Всеволод Волин писал в своей книге «Неизвестная революция»:

После разгрома Чёрной гвардии в Москве был проведён обыск захваченных у анархистов особняков, в части которых было найдено золото. МФАГ была обвинена в связях с уголовниками. Арестовано было около 500 человек (часть была вскоре отпущена).

При этом Дзержинский, комментируя произошедшее, отмечал (его слова были напечатаны в «Известиях ВЦИК» № 75(339), от 15 апреля 1918 года):

Однако бои имели место не только в Москве: силы Чёрной гвардии было решено разоружать на всей территории, контролируемой большевиками:

Характеристика Чёрной гвардии 
Чёрная гвардия была разгромлена, и впоследствии была представлена как сборище уголовников. Однако это не соответствует действительности: наличие уголовников, например, тот же историк А. В. Шубин в рядах Чёрной гвардии не отрицает, однако пишет о том, что анархисты боролись с их наличием в своих рядах. А вот что писала газета «Анархия» в № 15 за 10 марта 1918 года:

А это уже в 22-м номере той же газеты:

Анархисты прекрасно понимали, что уголовники, люди, не проверенные на благонадёжность, им только навредят, тем более что обстановка накалялась, поэтому и производились чистки рядов Чёрной гвардии от ненадёжных элементов, ужесточался приём в её ряды. 4 апреля из штаба Чёрной гвардии поступило требование предоставить списки всех лиц, входящих в группы МФАГ.

Чёрная гвардия создавалась в качестве альтернативы традиционным армейским структурам, причём речь шла о подготовке отрядов, которые могут действовать в партизанских условиях:

Данные отряды создавались с целью «обеспечить уже сделанные завоевания от зубов ушедшей в подполье буржуазии и от налётов международной золотой монополии в белогвардейском мундире». Эти отряды должны были заменить боевые группы, привычные к действиям в условиях царской России, чьей обычной практикой были экспроприации, террористические акты против полиции — «пропаганда действием», — став постоянно действующими подразделениями анархистов. Чёрная гвардия при этом не должна была участвовать в обысках, арестах и прочих подобных действиях, так как это считалось прерогативой Красной гвардии.

См. также 
Зеленоармейцы
Красная гвардия
 Белая гвардия

Примечания

Источники 
 Азаров В. Черная Гвардия  // Автоном № 20, май 2003. С. 14-15
 Анархисты. Документы и материалы. 1883—1935 гг. В 2 тт. / Т. 2. 1917—1935 гг. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1999.
 Волин В. Неизвестная революция, 1917—1921.  — М.: НПЦ «Праксис», 2005.
 Дубовик А. В. Разгром московских анархистов. 12 апреля 1918 г. 
 Махно Н. И. Книга вторая. Под ударами контрреволюции // Воспоминания  // Азбука анархиста. — М.: Вагриус, 2005
 Шубин А. В. Анархия — мать порядка. Между красными и белыми. — М.: Яуза, Эксмо, 2005.
 Анархистский мятеж в Самаре 17-18 мая 1918 года. 
 

Революция 1917 года в России
Анархистские организации
Гвардия
Вооружённые силы во время Гражданской войны в России